Škoda Superb III er den tredje generation af Skodas Superb-model, som er lidt større end forgængeren, er bygget på VAGs MQB platform, blev presenteret i februar 2015 til biludstillingen i Geneve, produktionsstart var planlagt til midten af året.

Den nye generation af 4 cylindrede turbomotorer består af fem benzinmotorer fra 1,4 l til 2,0 l og tre dieselmotorer på 1,6 l og 2,0 l, Skoda Superb 2,0 TSI 4×4 på 206 kW er pt. Škodas hurtigste serieproducerede bil med en tophastighed på 250 km/h og acceleration på 5,8 sek.

Sikkerhed 
I EuroNCAPs kollisionstest i 2015 fik Superb III 5 stjerner af 5 mulige. Ved vurdering af personsikkerheden for voksne fik den testede bil 86% og for børn 86% af det maksimalt mulige pointtal. For fodgængersikkerhed fik bilen 71% point og det standardmonterede sikkerhedsudstyr blev belønnet med 76% af det maksimalt mulige pointtal.

Motorer 
Siden september 2016, er 1.4 TSI (92 kW) og 1.6 TDI (88 kW) motorerne ikke længere tilgængelige.

Udstyrsvarianter 
Udstyrsvarianterne er markedsspecifikke, de tre første findes dog på de fleste markeder men udstyret kan variere
 Active
 Ambition
 Style
 Laurin & Klement
 Premium Edition
 SportLine

Referencer 

3
Øvre mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2008
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Stationcars